Герс:
 Герс (также Герса) — опускная решётка для крепостных ворот.
 Герс, Патрис (род. 1969) — французский музыкант.
 Герс, Яник — британский гитарист, музыкант, автор песен.

См. также 
 Герса (значения)